Palombara ima više značenja:
 Palombara (Kazerta)
 Palombara (Kozenca)
 Palombara (L’Akvila)
 Palombara (Napulj)
 Palombara (Pezaro i Urbino)
 Palombara (Rijeti)
 Palombara (Teramo)